Štěchovice bezeichnet:

 Štěchovice u Prahy, Okres Praha-západ, Středočeský kraj, Tschechien
 Štěchovice u Volenic, Okres Strakonice, Jihočeský kraj, Tschechien
 Štěchovice-Barbořina, Ansiedlung von Kroměříž, Okres Kroměříž, Tschechien
 Fürst Bismarck (Schiff, 1891–1967), ein Passagierschiff, 1937 bis 1942 als Štěchovice in Dienst
 Štěchovice (Schiff, 1891), Raddampfer